Francisco Velásquez Zambrano (n. Manta; 28 de febrero de 1969) es un artista plástico y muralista ecuatoriano.

Biografía 
De padre y madre manabitas (provincia de la costa ecuatoriana) el autor nace en esa misma provincia en el puerto de Manta. Un 28 de febrero de 1969 donde pasa su infancia aprendiendo del mar su abanico de azules, de las montañas cercanas los contrastes y de su coterráneos la risueña y honesta creatividad que le caracteriza.

A los 8 años emigro a Guayaquil, ciudad que hará suya para siempre, puerto populoso y comercial apodado “Perla del Pacífico", donde estudia en el instituto “Pablo Aníbal Vela”, para después entrar en la escuela “Juan José Plaza” de Bellas Artes, y permanece hasta terminar sus estudios de artes gráficas y muralismo.
En 1987 ingresa al magisterio fiscal donde ejerce la docencia de profesor de dibujo y pintura durante 8 años en varios planteles de esta ciudad (......)

En su primera etapa pictórica entre 1986 y 1989 usaba como fuente expresiva o temática, rudimentarias y destartaladas viviendas, que sin pretenderlo eran parte de una corriente en apogeo en América latina, como fue el realismo mágico, teniendo una prolija producción ya que se cuentan en más de un centenar de obras; entre plumillas y tintas de pequeño formato, así como acrílicos y óleos.
Paradójicamente no expone de manera individual sino hasta el año 1990, manteniendo el mismo tipo de fondo con colores tenues y limpios pero cambiando el elemento principal, una serie de personajes sin rostro definido se apiñarán en juegos imposibles o simplemente se posarán en una esquina de la obra en un ejercicio acrobático existencial; la exposición se llamó “los movimientos del hombre”.

Sin embargo es en su colección posterior a la que denominó “parietal rojo” en 1991, que solo consta de 19 obras, donde podemos ver al Velásquez más original y onírico, despreocupado de toda ansiedad estética y olvidando toda norma previamente establecida. Pretensión creativa que recuperará 14 años más tarde.
Acerca de sus siguientes colecciones comprendidas entre el año 1992 y 1997 el poeta chileno Gustavo Munizaga Concha escribió: “Francisco Velásquez con su pintura nos invita a soñar, volando entre vibraciones de alas y cascadas de colores múltiples, bajo un cielo marino, en lluvias de caracolas que se esparcen entre el hoy y el pasado. (....) Es una inspiración eminentemente auténtica, con una personalidad muy definida, rompiendo los esquemas tradicionales. Aprisionando en su rosario creativo, cuentas sublimes de sombra y luz”.

En 1995 inaugura el taller de arte y diseño “Color Público” y tiene sus primeros encargos (murales como “Guayaquil, luces y folklore” de más de 140 metros cuadrados.) (......)
En 1996 recibe cursos sobre restauración de obras de arte en la universidad politécnica del litoral (Ecuador) organizados por la asociación de artistas “Las Peñas”. Conocimientos posteriormente complementados con investigaciones personales en Madrid.
Luego entre los años 1998 y 2000 el principal diario de su Manabí natal publicó sobre su colección “Armonías”: “mariposas e hipocampos no coexisten en el mismo ambiente natural, las unas son aeroterrestres y los otros (los caballitos de mar) son propios del océano profundo. Sin embargo, la imaginación creadora de este autor mezcla ambas especies en una misma linfa azul que lo mismo puede ser agua que aire, pero que en definitiva es el incierto fondo de sus obras pictóricas. Es destacable que el acrílico es el insumo preferido del autor. Los cuadros, no siempre rectangulares sino también poliédricos nos presentan un mundo irreal y fantástico. Por lo que el catedrático e intelectual Gonzalo Andrade ha comparado al pintor con un poeta, por las apelaciones a la irrealidad de lo real”.

Refiriéndose a la colección “mistificaciones manabitas” la escritora Rosa Dalia Cevallos comentó: “El gran interés por la simbología precolombina, sobre todo un énfasis en lo que representa la cultura Manteño-Huancavilca ha llevado a Velásquez a cuajar interesantes obras donde demuestra una fuerte ligazón con el mar, con el color y con la vida”.
Desde finales del año 2000 reside en España y cuatro años más tarde presenta una elaborada exposición individual en la sala “Rigoberta Menchú” del ayuntamiento madrileño de Leganés donde vuelve a aflorar su personal surrealismo, ese que surge sin ninguna pretensión aparente, libre de todo compromiso racional.

“Mitimaismos” es el nombre que da a su producción durante 2006 y hasta el 2009 su obra acoge todo tipos de materiales mixtos que hacen que su obra se enriquezca con texturas y tonalidades cuaternarias de una extraña belleza.
Es de recalcar que paralelamente a su producción artística, Velásquez ha tenido la oportunidad de rehabilitar en tres ocasiones patrimonio nacional español, en 2006 recibe el encargo de ejecutar la rehabilitación artística del palacio de Altamira, singular ejemplo de la arquitectura civil madrileña del siglo XVIII, situado en pleno centro de Madrid.

Abundantes exposiciones en prestigiosas salas madrileñas; como La Casa de América, distrito del Retiro (donde se junta su obra con la de maestros como Enrique Tábara o Carlos del Toro), posteriormente es escogido para una gran exposición en el centro de convenciones Ifema de Madrid (donde representa al Ecuador junto a tres maestros consagrados como Oswaldo Guayasamín, Eduardo Kigman y Estuardo Maldonado), Casa del Reloj – Matadero de Madrid (presentando la ejecución de arte en vivo junto a música de piano del maestro E.Salgado y al ballet Quitus) o fundaciones como Ecovi, Alianza Hispánica entre otras acogen sus obras durante este periodo.

Resumen de su obra pictórica 
Mistificaciones manabitas: La escritora Rosa Dalia Cevallos sobre esta colección comentó: “El gran interés por la simbología precolombina, sobre todo un énfasis en lo que representa la cultura Manteño-Huancavilca ha llevado a Velásquez a cuajar interesantes obras donde demuestra una fuerte ligazón con el mar, con el color y con la vida”.

Mitimaismos: Es el nombre que da a su producción durante 2006 y hasta el 2009, su obra acoge todo tipos de materiales mixtos que hacen que su Surrealismo se enriquezca con texturas y tonalidades cuaternarias de una extraña belleza. Recibiendo excelentes comentarios de parte de la Crítica española especializada, entre ellos el presidente de críticos de arte de Madrid, don Tomas Paredes o la crítica y galerista Manoli Ruiz.

Sustratos: El autor inicia esta serie en 2010, donde hace gala de una gran libertad creativa y ejecuta su trabajo en dos marcadas secciones, en la primera dispone del color, el pigmento o la masa indiscriminadamente y posteriormente vuelve a la obra para descubrir y retocar lo que en ella encuentre. Ejecutando importantes performances en Jaraco y Valencia, España.

Arte Mural: Es destacable que durante toda la historia del arte, EL MURO ha demostrado ser el soporte más antiguo y práctico del que han dispuesto los autores para expresarse plásticamente. Hoy, aunque algunos artistas urbanos eligen expresarse en paramentos elegidos al azar, de modo espontáneo y transitorio, dando a sus obras un interesante matiz reivindicativo y logrando crear magnífico arte mural, no es menos cierto que en la mayoría de los casos estas obras resultan fugaces y se desvanecen en muy corto tiempo, negando a muchos el poder observar y disfrutar dichas expresiones artísticas. Por otra parte Francisco Velásquez Zambrano, en sus conceptos base, para el arte mural, defiende la premisa de perdurabilidad en sus composiciones, obteniendo en los materiales de construcción modernos un sinfín de posibilidades y además no duda en aprovechar ciertos procesos de materiales mixtos con el mismo objetivo, el que la obra perdure frente a las inclemencias del medio ambiente. Otra premisa para este autor es fortalecer la interrelación entre la Arquitectura y el Arte Mural desde la concepción misma de un proyecto. Dicha interrelación viabilizaría conceptos estéticos que terminarían favoreciendo de modo sustancial el desarrollo del urbanismo contemporáneo. Esto a su vez, contrarrestaría la frialdad facilista y poco creativa de la que
hacen gala muchos arquitectos, con pretexto de la funcionalidad en las grandes Urbes.

Exhibiciones individuales y grupales 
 2021 MUSEO LOS ESTANCOS exposición colectiva permanente, Portoviejo, Ecuador.
2020 GUAYAQUIL TRADICION Y COLOR, Tenis Club, Samborondon, Ecuador
2020 BICENTENARIO TESTIMONIO HISTORICO DEL ARTE GUAYAQUILEÑO, Museo Municipal, Guayaquil, Ecuador
2020 CUARENTENA BICENTENARIO exposición Virtual Museo de la ciudad y MAAC, Guayaquil, Ecuador
 2020 VISTA PREVIA colectiva Museo de Arte Contemporáneo, Guayaquil, Ecuador
 2019 NUESTRA MUESTRA maestros plásticos, Casa de la Cultura, Guayaquil, Ecuador
 2019 MURAL “TRADICIÓN Y ABUNDANCIA” 30 m², Portoviejo, Ecuador
 2018 NUESTRA MUESTRA “LA GLORIOSA” Casa de la Cultura, Guayaquil, Ecuador
 2017 MURAL   “ORIGINARIOS” (178mts.2) Mapasingue Este, Guayaquil, Ecuador
 2017 CASA DEL ARTISTA “JORNADA CULTURAL”, Guayaquil, Ecuador
 2016 MURAL  “COTIDIANIDAD” (22 mts.2) residencia privada, Guayaquil, Ecuador,
 2016 GALERIA MIGUEL ILLESCAS “CONVERGENCIAS”, Cuenca, Ecuador
 2015 MURAL  “RESPLANDORES DEL GUAYAQUIL  ETERNO”  (90 mts.2) Av. 9 de Octubre, Guayaquil, Ecuador
 2014 GALERIA SALDIVA  “CONTEMPORÁNEOS”, Zaragoza, España
 2014 V SALÓN DE JUNIO (artista invitado), Machala, Ecuador
 2014 IV BIENAL DE PINTURA SANTIAGO DE  GUAYAQUIL  (mención de honor), Guayaquil, Ecuador
 2014 LVI edición  SALON DE OCTUBRE (mención de honor), Guayaquil, Ecuador
 2014 ARTE IBEROAMERICANO CONTEMPORÁNEO Casa de la Cultura (itinerante), Quito, Ecuador
 2013 MUSEO MUNICIPAL MUMG exposición audiovisual “AVEC NOUS”, Guayaquil, Ecuador
 2013 MUSEO NAHIN ISAIAS arte iberoamericano  “MITOS Y RITOS” (itinerante), Guayaquil, Ecuador
 2012 MURAL  “ENCUENTRO” (18mts.2) Santa Elena, Ecuador
 2012 ILUSTRACIÓN  portada de libro de poesía “SIN  ANTIFACES”, Guayaquil, Ecuador
 2012 MURAL  “LAS NUEVAS” (16mts.2),  Santa Elena, Ecuador
 2012 ARTE IBEROAMERICANO CONTEMPORÁNEO (exposición itinerante), Lima, Perú
 2012 ARTE IBEROAMERICANO CONTEMPORÁNEO (exposición itinerante), La Paz, Cochabamba, Bolivia
 2011 MUSEO MKAC Karura art centre  “VIAJEROS DEL ARTE”, Barcelona, España
 2011 SANCHINARRO C.C. “Entre dos Orillas” (exposición colectiva), Madrid, España
 2011 Performance “AZULES DE ULTRAMAR” arte en vivo, Xeraco, Valencia, España
 2011 Performance “SUSTRATOS” arte en vivo, Valencia, España
 2011 VII CERTAMEN de grabado y dibujo “FRANCISCO RIVELLES, Colmenar Viejo, España
 2011 ARTE IBEROAMERICANO CONTEMPORÁNEO (exposición itinerante), Viña del mar, Valparaíso, Chile
 2010 GALERÍA taller El Sótano “GRABADOS Y OTRAS ARTES”, Colmenar Viejo, España
 2010 I CERTAMEN de pintura “ILUSIONA” (segundo premio), Leganés, España
 2009 SALÓN cultural del Retiro  “DARWIN Y LAS GALAPAGOS”, Madrid, España
 2009 SALÓN cultural de la Universidad de Castilla La mancha “PINTORES DE ECUADOR” Ciudad Real, Toledo, España
 2009 GALERÍA de arte “TRUENO”  (individual), Colmenar Viejo, España
 2008 IFEMA, plástica ecuatoriana  “ENCUENTRO GENERACIONAL” Guayasamín, Kigman, Maldonado, Velásquez, Madrid, España
 2008 CASA del RELOJ – MATADERO Arganzuela , (performance, arte en vivo y exposición) “VER LA MÚSICA”, Madrid, España
 2008 FUNDACIÓN Alianza Hispánica “RITUALES de la PAPA” arte iberoamericano contemporáneo, Madrid, España
 2008 FUNDACIÓN ECOVI  “De IDA y VUELTA, CREADORES”, Madrid, España
 2008 SALÓN cultural del Retiro “CREADORES de NORTE a SUR”, Madrid, España
 2008 GALERÍA Arte-Covi   “DE AQUÍ Y DE ALLÁ, PINTORES”, Madrid, España
 2007 FUNDACIÓN DIRECTA feria de arte IFEMA (integra), Madrid, España
 2007 Presentación  “DÍA del ECUADOR” distrito Batán, Madrid, España
 2007 CASA DE AMERICA  “Madrid, entre dos orillas” catálogo y exposición, Madrid, España
 2007 Colección privada grupo ROCSAY (individual), Leganés, España
 2006 SALÓN cultural de Alcobendas  “PINTORES LATINOAMERICANOS”, Madrid, España
 2006 Presentación  “DÍA del ECUADOR”  distrito Batán. Madrid, España
 2005 CENTRO cultural Valdebernardo  “JORNADAS DEL ECUADOR”, Madrid, España
 2005 SALÓN cultural Hotel  “MIGUEL ANGEL”, Madrid, España
 2004 CENTRO Cultural  “Rigoberta Menchú” (individual), Leganés, España
 2004 CENTRO cuatro caminos “SEMANA DEL HOMBRE”, Madrid, España
 2003 Preselección certamen “pincel verde”, Leganés, España
 2000 MUSEO MUNICIPAL, “SALÓN DE JULIO”, Guayaquil, Ecuador
 2000 GALERÍA de arte  “AGATHA” (individual), Manta, Ecuador
 1999 SALÓN cultural Casino “ORO VERDE” (individual), Guayaquil, Ecuador
 1999 GALERÍA de arte “ASTOR – LATITUD CERO”, New York, EE.UU
 1999 MUSEO ANTROPOLÓGICO del Banco Central del Ecuador “VANGUARDIAS”, Manta, Ecuador
 1999 SALÓN cultural casino “Oro Verde”  “HOMBRES PINTORES de MANTA”, Manta, Ecuador
 1999 SALÓN cultural Casino “ORO VERDE” (individual)  Manta – Ecuador
 1998 GALERÍA de arte contemporáneo  “HUILLACUNA”, Ambato, Ecuador
 1997 Colección privada grupo TELCODATA (individual), Quito, Ecuador
 1995 GALERÍA de arte “FUTURA”  “PINTURA DEL SIGLO XX”, Cali, Colombia
 1995 GALERIA de arte  “ARTE ACTUAL” (individual), Guayaquil, Ecuador
 1995 GALERÍA de arte  “EXPRESIONES” (individual)  Guayaquil, Ecuador
 1995 Feria cultural “4 de noviembre” “DIBUJO Y COLOR”, Manta, Ecuador
 1994 GALERÍA de arte  “GOLD MASK”, Quito, Ecuador
 1993 GALERÍA de arte  “ARTE ACTUAL” (individual), Guayaquil, Ecuador
 1993 MUSEO MUNICIPAL, Salón de Julio “FORMAS ALTERNATIVAS de CREATIVIDAD”, Guayaquil, Ecuador
 1992 GALERÍA de arte  “FLORSHEIM”(individual), Guayaquil, Ecuador
 1992 Segunda Pre-bienal internacional de pintura, Cuenca, Ecuador
 1990 GALERÍA de arte   “EL TALLER” (individual), Guayaquil, Ecuador
 1990 GALERÍA de arte  “EXPRESIONES”, Guayaquil, Ecuador
 1989 FERIA DE ARTE  “LAS PEÑAS” Guayaquil –Ecuador		
 1987 Concurso de pintura “CONJUNCIÓN DE NUEVOS VALORES” (tercer premio), Guayaquil, Ecuador

Galería

Referencias

Enlaces externos 

 Entre dos orillas - Presentación de Francisco Velásquez Zambrano 
 Histórico de las exhibiciones en el Museo KARURA ART CENTRE MKAC .
 Ecuatorianos por el mundo - Artículo 
 Entrevista de TVE para el programa Con todos los Acentos 
 Entrevista de TVE Mitimaes del Siglo XXI 
 Entrevista Ecuavisa Internacional 
 Inauguración mural RESPLANDORES ciudad de Guayaquil 
 Entrevista Antena 3 para el progarama De Aquí y Allá 

Mantenses
Pintores de Ecuador del siglo XX
Escultores de Ecuador
Muralistas de Ecuador